A National Basketball Association 1963–1964-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 18. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a San Francisco Warriors ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Oscar Robertson lett.

A Syracuse Nationals Philadelphiába költözött és Philadelphia 76ers névre változott. A Chicago Zephyrs Chicagóból Baltimore-ba költözött és Baltimore Bullets néven folytatta.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Oscar Robertson
Az év újonca: Jerry Lucas

All-Star-mérkőzés 

MVP: Oscar Robertson
Vezetőedzők: Red Auerbach (Kelet), Fred Schaus (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba